Alexei Olegowitsch Moltschanow (; englisch transkribiert Alexey Molchanov; * 3. März 1987 in Wolgograd) ist ein russischer Apnoetaucher.

Er hält 6 Weltrekorde und 45 russische Rekorde.

Privates 
Moltschanow ist der Sohn der Apnoetaucherin Natalja Moltschanowa. Sie ist seit einem Tauchgang am 2. August 2015 verschollen.

Er lebt in Moskau.

Rekorde

Weblinks 
 Молчанов Алексей auf der Website freediving.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Apnoetaucher (Russland)
Schwimmer (Russland)
Weltmeister (Schwimmen)
Sportler (Wolgograd)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Russe
Geboren 1987
Mann